Codex Cottonianus ist eine Bezeichnung für verschiedene Handschriften der Sammlung Cotton in der British Library in London. Diese basiert auf der Cotton Library von Robert Bruce Cotton aus dem 17. Jahrhundert.

Dazu gehören:
 Codex Cottonianus Caligula, 10. Jahrhundert, altsächsische Handschrift des Heliand, Ms. Cotton Caligula
 Cotton-Genesis, 5. Jahrhundert, griechische Handschrift des Buches Genesis, Ms. Cotton Claudius B VI
 Otho-Corpus-Evangeliar, 8. Jahrhundert, irisch-angelsächsisches Evangeliar mit Miniaturen, Ms. Cotton Otho C V
 Evangeliar von Lindisfarne, 7. Jahrhundert, irisch-angelsächsisches Evangeliar mit Miniaturen, Ms. Cotton Nero VI

Handschrift der British Library (London)
Literatur des Mittelalters